Тамбовская область включает следующие населённые пункты:

 20 городских населённых пунктов на 2021 год (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 8 городов;
 12 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 1555 сельских населённых пунктов, из них 98 без населения (по переписи населения 2021 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 7 городам областного значения и 23 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 7 городских округов и 23 муниципальных района).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения (городские округа) 
В Тульской области 7 городов областного значения (городских округов), одному из которых — г. Тамбову — подчинены 7 сельских населённых пунктов.

Районы

Бондарский

Гавриловский

Жердевский

Знаменский

Инжавинский

Кирсановский

Мичуринский

Мордовский

Моршанский

Мучкапский

Никифоровский

Первомайский

Петровский

Пичаевский

Рассказовский

Ржаксинский

Сампурский

Сосновский

Староюрьевский

Тамбовский

Токарёвский

Уваровский

Умётский

См. также 
 Городские населённые пункты Тамбовской области
 Административно-территориальное деление Тамбовской области

Примечания 

Тамбов
Списки:Тамбовская область